Ikaria je lahko:
 Ikaria - grški otok
 Ikaria - utopična naselbina v delu Pot v Ikarijo (Cabet)